Suguru Miyazaki (ur. 7 sierpnia 1977) – japoński skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 1995.

W styczniu 1994 zajął 66. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Wystartował następnie w mistrzostwach świata juniorów w Breitenwangu. W konkursach skoków zajął 9. miejsce w drużynie i 51. w zmaganiach indywidualnych. W marcu ponownie wystartował w Pucharze Kontynentalnym i uplasował się na 48. pozycji w Zaō.

W styczniu 1995 wystąpił w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo i zajął w nich 25. i 21. miejsce. W marcu tego roku, wspólnie z Yūzō Ikedą, Kazuyą Yoshioką i Sōtą Okamurą, zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Gällivare w konkursie drużynowym. Indywidualnie uplasował się na siódmym miejscu, tracąc 24 punkty do zwycięzcy – Tommy’ego Ingebrigtsena. W zawodach tych Miyazaki był najlepszym z reprezentantów Japonii.

W latach 1996–2000 na arenie międzynarodowej występował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Dwukrotnie zajmował lokaty w czołowej dziesiątce konkursu. Stało się to 8 marca 1997 w Sapporo (7. miejsce) oraz pięć dni później w Yamagacie (8. miejsce). Trzy sezony z rzędu zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej cyklu – w sezonie 1994/1995 uzyskane 16 punktów dało mu 204. miejsce w tabeli końcowej, sezon później zajął 199. miejsce z dorobkiem 17 punktów, a w kolejnym był 101. z 92 punktami.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977